Ахматово-Белый Ключ — село в Каргинском сельском поселении Вешкаймского района Ульяновской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на юг-юго-запад от районного центра поселка Вешкайма.

История
Село было владельческим, принадлежало помещику Ахматову, отсюда и название села.

В 1648 г. алатырец Данила Михайлович Ахматов за актив­ное участие в строительстве Карсунской линии получил на этой реке земельный участок в 225 десятин, куда перевёл из Засурья своих крестьян и основал самостоятельное селение.

В 1859 году сельцо Ахматов Белый Ключ, удельных крестьян, по левую сторону Пензенской почтовой дороги, входило в 1-й стан Карсунского уезда Симбирской губернии.

В 1913 году в селе было дворов 170, жителей 1220 и церковь со школой. В селе в начале XX века здесь работал управляющим имением русский писатель Н.Г. Гарин-Михайловский. В 1990-е годы  работал СПК им.Кирова.

Население
Население составляло 191 человек в 2002 году (85% русские), 130 по переписи 2010 года.

Достопримечательности 

 Обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (1992 г.).
 Бюст Героя Советского Союза Василия Михайловича Волынцева.

Примечания 

Населённые пункты Вешкаймского района